Parc Belmont ou Belmont Park peut faire référence à :

 Parc Belmont, un parc d'attractions disparu à Montréal, au Québec ;
 Belmont Park, un parc d'attractions disparu à San Diego, en Californie ;
 , un hippodrome à Elmont, dans l'État de New York ;
 , un parc provincial sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Voir aussi